Aédé peut désigner :
 Aédé, dans la mythologie grecque, une des trois muses d'origine ;
 Aédé, une lune de Jupiter.